Amaia (cantante) puede referirse a:
Amaia Montero, cantante y compositora española, ex-vocalista de La Oreja de Van Gogh desde 1996 hasta 2007;
Amaia Romero, cantante y compositora española, ganadora de la novena edición de Operación Triunfo.